Jorge Daniel Martínez (ur. 1973) – argentyński piłkarz
 Jorge Martínez Martínez (ur. 1977) – hiszpański piłkarz ręczny
 Jorge Andrés Martínez (ur. 1983) – urugwajski piłkarz
 Jorge Martínez (ur. 1962) – hiszpański motocyklista
 Jorge Martínez – kubański zapaśnik
 Jorge Martínez (ur. 1947) – argentyński aktor, wystąpił m.in. w Marii i Manueli